Флаг муниципального образования Кло́пицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6284.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в  цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В вогнуто пересечённом лазурью (синим, голубым) и зеленью поле — три стоящие прямо золотые девы в русских одеяниях, держащие перед собой положенную поверх деления и вписанную по сторонам золотую гирлянду из колосьев пшеницы, сопровождаемые вверху двумя золотыми с серебряными грудками и глазами, летящими навстречу ласточками, поддерживающими клювами серебряные бусы».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Три золотые крестьянки, держащие гирлянды из колосьев — напоминание о хозяйстве, имеющем славную историю — ЗАО «Ленинский путь», о том, что колхоз неоднократно занимал призовые места ВСХВ (ВДНХ) в Москве. Золотые фигуры крестьянок напоминают собой скульптуры ВДНХ. С другой стороны, они напоминают мозаику на фасаде клопицкого ДК. Символ того, что в Клопицах сельскохозяйственный труд является традиционным.

Ожерелье символизирует археологические находки в клопицких курганах в конце XIX века.

Ласточки — олицетворение местной природы.

Жёлтый цвет (золото) — постоянство, прочность, знатность, справедливость, верность, благодать, солнечный свет.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Зелёный цвет — возрождение природы каждую весну, цвет лесных и сельскохозяйственных угодий. Символ жизни, возрождения природы и плодородия.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.

Примечания 

Флаги с изображением женщины
Флаги с изображением ласточки
Флаги с изображением пшеничного колоса